Miguel Araujo ist der Name folgender Personen:

* Miguel Araújo, (Miguel Costa Pinheiro de Araújo Jorge; * 1978), portugiesischer Liedermacher und Popmusiker
 Miguel Araujo (Fußballspieler), (Miguel Gianpierre Araujo Blanco; * 1994), peruanischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Araújo Iglesias (1920–2007), spanischer Geistlicher, Bischof von Mondoñedo-Ferrol